

Cidades da Grécia 
Orcômeno (Beócia)

Outros usos 
 — nome de várias figuras mitológicas, designadamente o pai de Elara, o pai de Licaon, o pai de Mínias, um filho deste mesmo Mínias, e um dos filhos de Tiestes.

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de história